Ныо — эстонский топоним:
 Ныо — посёлок в уезде Тартумаа.
 Ныо — железнодорожная станция в посёлке Ныо.
 Ныо — волость в уезде Тартумаа.